Meyerozyma är ett släkte av svampar. Meyerozyma ingår i familjen Debaryomycetaceae, ordningen Saccharomycetales, klassen Saccharomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Meyerozyma